A Song for You – brano musicale di Leon Russell del 1970 e singolo di Andy Williams del 1971 reinterpretato da molti artisti
A Song for You – album di Bizzy Bone del 2008
A Song for You – album dei The Carpenters del 1972
A Song for You – album di Ron Carter del 1978
A Song for You – album di Steve Tyrell del 2018
A Song for You – album dei The Temptations del 1975
A Song for You – singolo di Roh Ji-hoon del 2014
A Song for You – singolo della The Western Country Band, 2021